Johannes Hermanus Gunning (1768-1853), maire van Apeldoorn
Johannes Hermanus Gunning (1829-1905), hoogleraar
Johannes Hermanus Gunning (1858-1940), predikant en theoloog
Johannes Hermanus Gunning (1859-1951), hoogleraar
 Johannes Gerardus Hermanus Gunning (1924-1952), militair, gesneuveld in Korea